Ча́рлстон () — административный центр американского штата Западная Виргиния и округа Канова, а также самый населенный город штата. В 2010 году население города составляло 51,4 тыс. человек, вместе с пригородами — 304,2 тыс.

История

От основания города до Гражданской войны в США 
История Чарлстона восходит к XVIII веку. После завершения Войны за независимость американские поселенцы начали продвижение от Атлантического океана на запад. В 1773 году Томас Буллит получил 1250 акров (5 км²) земли в устье Лосиной реки. Поместье было унаследовано его братом, Катбертом Буллитом, после смерти Томаса в 1782 году, и продано полковнику Джорджу Кленденину в 1786. Первое постоянное поселение, Форт-Ли, было построено в 1787 году Кленденином и его ротой Виргинских рейнджеров. Посёлок находился у сегодняшнего пересечения Брукс-стрит и бульвара Канова. Считается, что Чарлзтаун назван в честь отца полковника Кленденина, Чарльза. Название Чарлзтаун было позже сокращено в Чарлстон, чтобы избежать путаницы с ещё одним Чарлзтауном в восточной части Западной Виргинии, который был назван в честь другого Чарльза, брата Джорджа Вашингтона.

Шесть лет спустя Генеральная Ассамблея Виргинии официально признала Чарлстон городом. На 40 акрах (160 000 м²) городской территории в 1794 году, стояло 7 домов и проживало 35 человек.

В начале XIX века вдоль реки Канова были обнаружены месторождения соли, первая соляная скважина была пробурена в 1806 году. Это послужило толчком для бурного экономического роста района. В 1808 году в день добывалось до 1250 фунтов соли. Территория, прилегающая к Чарлстону, была крупнейшим производителем соли в мире.

В 1815 году в ходе бурения солевой скважины было обнаружено месторождение природного газа (недалеко от того места, где сейчас размещается капитолий штата). В 1817 году в окрестностях города были открыты месторождения угля. Добыча соли пришла в упадок после 1861 года, временно возродившись в годы Первой мировой войны, когда массированное применение воюющими сторонами химического оружия резко повысило спрос на хлор (добывавшийся из соли).

Город продолжал расти вплоть до гражданской войны, начавшейся в 1861 году. Штат Виргиния вышел из состава США, и симпатии чарлстонцев разделились между Союзом и Конфедерацией. 13 сентября 1862 года армии южан и северян встретились в Битве при Чарлстоне. Хотя конфедераты одержали победу, сильная нехватка войск на других фронтах не позволила им выделить силы для дальнейшей обороны города. Союзные войска вернулись через шесть недель и остались в Чарлстоне до конца войны.

От создания Западной Виргинии до наших дней 
Оккупация северянами Чарлстона и почти всей западной части Виргинии создали ещё большую проблему. Виргиния уже отделилась от Союза, но западная часть находилась под его контролем. На фоне неудач первых лет войны, администрация Линкольна нуждалась в ярких пропагандистских ходах. Так Западная Виргиния стала единственным штатом, получившим свой статус указом президента, без прохождения необходимых процедур. 20 июня 1863 года Западная Виргиния стала 35-м штатом в составе США.

Сформировать дееспособный аппарат управления новым штатом оказалось сложнее, чем подписать указ о его создании. В течение нескольких лет администрация Западной Виргинии периодически путешествовала между Уилингом и Чарлстоном. Только в 1877 году на референдуме большинство жителей штата высказались за то, чтобы постоянной столицей стал Чарлстон. Восемь лет спустя в городе был построен капитолий штата (впоследствии дважды, в 1921 и 1927, сгоравший дотла).

Благодаря новому столичному статусу, наличию угля и природного газа, а также роли железнодорожного узла в начале XX века Чарлстон переживал период бурного экономического роста, продлившийся до начала 1960-х. Особенно активно развивалась химическая промышленность, в годы Второй мировой войны город стал крупнейшим центром производства синтетического каучука в США. Значительная часть существующих сегодня офисных зданий была построена в те годы.

В тот же период был построен городской аэропорт, пожалуй, одно из самых впечатляющих инженерных достижений своего времени. Оконченное в 1947 году, строительство потребовало очистки 360 акров (1,5 км²) на трех вершинах гор, было перемещено около девяти миллионов кубометров породы.

С середины 1960-х город вступил в полосу упадка. Закрывались промышленные предприятия, пустели офисные здания, белое население переезжало в пригороды, центральные районы превращались в чёрные гетто, грязные и опасные. К середине 1980-х деловой центр Чарлстона представлял собой «город-призрак».

Изменения к лучшему начались в 1990-х. Стали воплощаться в жизнь многочисленные программы по оживлению делового центра, открываются новые офисы и дорогие магазины, приводятся в порядок ранее заброшенные районы. Чарлстон проводит множество музыкальных и спортивных фестивалей в течение года, что привлекает в город массы туристов.

География 
Город расположен у слияния рек Элк и Канова на высоте 182 метра над уровнем моря (высота центра города, из-за гористого рельефа высоты различных районов города колеблются от 175 до 310 метров). Согласно данным бюро статистики США, город занимает общую площадь 85 км², из которых 82 км² приходится на сушу и 2.8 км² — на водные ресурсы. Всего 3,36 % общей площади города занято водой.

Климат 
Чарлстон расположен на северной границе зоны субтропического океанического климата и имеет четыре выраженных сезона. Климат города обычно теплее остальной Западной Виргинии, причина в нахождении Чарлстона к западу от основных высокогорий штата и сравнительно низкой высоте над уровнем моря. Весна в городе очень непредсказуемый сезон, приходит в Чарлстон в конце марта — начале апреля. С начала марта до начала мая температура воздуха может значительно меняться, так день ото дня разница температур может достигать 11 °C. К концу мая уже заметно теплеет и погода в отдельные дни напоминает летнюю. Лето в городе жаркое и влажное, дневная температура, превышающая 32 °C держится в среднем 20 дней, временами достигая 35 °C в сочетании с высокой влажностью. Осенью ночи в Чарлстоне становятся значительно прохладнее, но ближе ко второй половине дня тепло возвращается. Зимы в городе заметно отличаются от зим в других районах Западной Виргинии. Зимы в Чарлстоне мягкие, но все ещё прохладные, со средней температурой января 1,3 °C, временами температура повышается до 10 °C или, что намного реже, падает до −18 °C. Снегопады в городе возможны с конца ноября до начала апреля, но наиболее сильные они в январе и феврале. Хотя даже в сильнейшие метели, снега редко выпадет больше 25 см. Осадки в Чарлстоне выпадают, за исключением октября, достаточно обильно в течение всего года, число дней с умеренным количеством осадков превышает 150 в год. Грозы чаще отмечаются в городе начиная с поздней весны и на протяжении всего лета, но иногда они могут быть весьма серьезными, изредка формируя торнадо. Большая часть осадков зимой выпадает в виде постоянно моросящих дождей.

Абсолютный минимум температуры зарегистрирован в декабре 1917 года и составил −27.2 °C, а абсолютный максимум достигал отметки 42,2 °C в августе 1918 года и в июле 1931 года.

 Среднегодовая температура — +13,1 C°
 Среднегодовая скорость ветра — 1,9 м/с
 Среднегодовая влажность воздуха — 72 %

Население 

Согласно переписи населения в 2010 году, в городе проживало 51 400 человек, было 23 453 домашних хозяйства и 12 587 семьи.

Расовый состав населения:
 белые — 78,4 %
 афроамериканцы — 15,5 %
 азиаты — 2,3 %
 латиноамериканцы — 1,4 %

Примерно по 1/10 горожан относятся к американцам немецкого, английского или ирландского происхождения.

Среднегодовой доход на душу населения составлял 26 017 долларов (данные 2000 года). Средний возраст горожан — 41,7 года. Уровень преступности высокий, в 2,8 раза превышает среднеамериканский показатель и более чем в 3 раза — показатель штата.

Ниже приводится динамика численности населения города.

Экономика 
Ещё в середине XX века Чарлстон был крупным центром химической промышленности (в частности, в городе размещался крупнейший в США завод по производству синтетического каучука). С тех пор большая часть промышленных предприятий закрылась, население города сократилось почти вдвое и продолжает падать, а большую часть рабочих мест обеспечивают сектор государственного управления и сфера услуг.

Транспорт 

Город обслуживается крупнейшим (264,8 тыс. пассажиров в 2010 году) в Западной Виргинии аэропортом им. Йегера (IATA: CRW, ICAO: KCRW), расположенным в 6 километрах к востоку от делового центра. Из аэропорта выполняются регулярные рейсы в Нью-Йорк, Атланту, Вашингтон, Чикаго, Хьюстон и Шарлотт.

В Чарлстоне имеется железнодорожная станция компании Amtrak, через которую трижды в неделю проходит поезд Нью-Йорк — Чикаго.

Основные автомобильные дороги, проходящие через город: межштатные шоссе I-64 и I-79, а также скоростные дороги US 60 и US 119.

Общественный транспорт в Чарлстоне и окрестностях представлен 22 автобусными маршрутами под управлением организации Kanawha Valley Regional Transportation Authority.

Интересные факты 
По версии журнала Men’s Health, жители города Чарльстон самые неудачливые.

Города-побратимы 
 : Банска-Бистрица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города

Канова (округ)
Столицы штатов США
Города Западной Виргинии
Окружные центры Западной Виргинии